David Jenkins – atleta britannico
David Jenkins – pattinatore statunitense
David Jenkins – calciatore inglese